

Geografia 
 Gani – villaggio nel distretto Nordoccidentale del Botswana

Persone 
 Adnan Kapau Gani – politico indonesiano
 Ayu Gani – modella indonesiana
 Jinabhadra Gani – matematico indiano